Padua hace referencia a varios artículos:

Toponimia

Argentina 
 San Antonio de Padua (Buenos Aires), ciudad de la provincia de Buenos Aires.
  Concordia (Argentina), formalmente San Antonio de Padua de la Concordia, ciudad de la provincia de Entre Ríos.

Italia 
 Padua, ciudad en la provincia de Padua.
 Provincia de Padua, provincia de la región del Véneto.

Estados Unidos 
 Padua (Illinois)
 Padua (Minnesota)
 Padua (Ohio)

Personas 
 Marsilio de Padua (c.1275-c.1342), filósofo italiano.
San Antonio de Padua (desambiguación)

Instituciones 
 Universidad de Padua, universidad de Italia, una de las más antiguas del mundo.

Además
 (363) Padua, asteroide.
 Padua (Kruzenshtern (velero)), velero alemán activo entre 1926 y 1946 y denominado Kruzenshtern desde entonces. Buque escuela de la Armada Rusa.